Tom Skinner (politicus) (Thomas Edward Skinner, 1909–1991), Nieuw-Zeelands politicus
 Tom Skinner (predikant) (1942–1994), Amerikaans predikant en auteur
 Tom Skinner (countrymuzikant) (1954–2015), Amerikaans countrygitarist en -zanger
 Tom Skinner (jazzdrummer) (* 1980), Brits jazzdrummer